Gelosia (estructura).
 Gelosia (arquitectura).
 La planta Gelosia argentea anomenada comunament "Gelosia plomosa" o "Amarant plomós".
 L'estat o passió de gelosia